Това е Списък на владетелите на Персия и Иран:

Древност (предислямско време)

Мана (728 – 715 пр.н.е.) 
 Дейок, 728 – 715 пр.н.е. (по Херодот)

„1. Мидия-Конфедерация“ (715 – 653 пр.н.е.) 
 Киаксар I, 715 – 675 пр.н.е. (по Херодот)
 Фраорт, 675 – 653 пр.н.е. (по Херодот)

Скитите (в Персия: 653 – 625 пр.н.е.) 
 Арбака, Арфаксад и Арбакес, 653 – 625 пр.н.е. (по Херодот)

„2. Мидия-Конфедерация“ (625 пр.н.е.–550 пр.н.е.) 

 Киаксар II, 625 – 585 пр.н.е. (по Херодот)
 Астиаг, 585 – 550 пр.н.е. (по Херодот)

Аргеади (в Персия 331 – 310 пр.н.е.) 
 …
 Александър Велики, 336 – 323 пр.н.е.
 Филип III, 323 – 317 пр.н.е.
 Александър IV, 323 – 310 пр.н.е.

Средновековие

„Праведен халифат“ (в Персия: 642 – 661) 
 …
 Омар ибн ал-Хатаб, 634 – 644
 Осман ибн Афан, 644 – 656
 Али ибн Абу Талиб, 656 – 661

Тахириди (в Персия: 821 – 880/81) 
 Abu t-Tayyib Tahir (I.) b. Husain b. Musab b. Ruzaiq al-Chuzai, 821 – 822
 Talha b. Tahir, 822 – 828
 Abdullah b. Tahir, 828 – 845
 Tahir (II.) b. Abdullah, 845 – 862
 Muhammad b. Tahir, 862 – 873
 al-Husain b. Tahir, 876 – 880/81
 …

(Заидитските) Алавиди от Табаристан (864 – 928) 
 al-Hasan b. Zaid, 864 – 884
 Abu l-Husain Ahmad b. Muḥammad al-Qaim, 884
 Muhammad b. Zaid, 884 – 900
 al-Hasan b. Ali al-Utrusch, 914 – 917
 Hasan b. al-Qasim, 917 – 928
 Abu l-Husain Ahmad b. Hasan, 917 – 923
 Abu l-Qasim Dschafar b. Hasan, 917 – 925
 Abu Ali Muhammad b. Ahmad, 925 – 926
 Ismail b. Dschafar, ca. 925 und 930
 Abu Dschafar Muhammad, ca. 926 – 943

Сафариди (861 – 1003)

Лаитиди 
 Abu Jusuf Jaqub b. al-Laith as-Saffar, 861 – 879
 Abu Hafs Amr b. al-Laith, 879 – 900
 Abu l-Hasan Tahir b. Muhammad b. Amr, 900 – 909
 al-Laith b. Ali b. al-Laith, 909 – 910
 Muhammad b. Ali, 910
 al-Muaddal b. Ali, 910 – 911
 Abu Hafs Amr b. Jaqub b. Muhammad b. Amr, 912

Халафиди 
 Abu Dschafar Ahmad b. Muhammad b. Chalaf, 923 – 963
 Abu l-Husain Tahir b. Muhammad, 963 – 969
 Wali d-Daula Abu Ahmad Chalaf b. Ahmad, 963 – 1003

Саманиди (819 – 1005) 
 Ahmad (I.) b. Asad b. Saman Chuda, 819 – 864
 Nasr (I.) b. Ahmad, 864 – 892
 al-Amir al-Mahdi Abu Ibrahim Ismail b. Ahmad, 892 – 907
 al-Amir asch-Schahid Abu Nasr Ahmad (II.) b. Ismail, 907 – 914
 al-Amir as-Said Nasr (II.) b. Ahmad, 914 – 943
 al-Amir al-Hamid Nuh (I.) b. Nasr, 943 – 954
 al-Amir al-Muayyad (oder al-Muwaffaq) Abu l-Fawaris Abd al-Malik (I.) b. Nuh, 954 – 961
 al-Malik al-Muzaffar al-Amir as-Sadid Abu Salih Mansur (I.) b. Nuh, 961 – 976
 al-Amir ar-Radi (oder ar-Raschid) Abu l-Qasim Nuh (II.) b. Mansur, 976 – 997
 Abu l-Harith Mansur (II.) b. Nuh, 997 – 999
 Абд ал Малик II Абу ибн Нух, 999 – 1000
 Abu Ibrahim Ismail (II.) al-Muntasir b. Nuh, 1000 – 1005

Зияриди (931–ок. 1090) 
 Abu l-Haddschadsch Mardawidsch b. Ziyar, 931 – 935
 Zahir ad-Daula Abu Mansur Wuschmgir b. Ziyar, 935 – 967
 Zahir ad-Daula Abu Mansur Bisutun b. Wuschmgir, 967 – 978
 Schams al-Maali Abu l-Hasan Qabus b. Wuschmgir, 978 – 981 и 987 – 1012
 Falak al-Maali Manutschihr b. Qabus, 1012 – 1029
 Abu Kalidschar Anuschirawan b. Manutschihr, ок. 1029 – 1049
 Unsur al-Maali Kai-Kawus b. Iskandar b. Qabus, ок. 1049 – 1087
 Gilan-Schah b. Kai-Kawus, ок. 1087 – 1090

Буиди (932 – 1062)

Буидите от Джибал 
 Rukn ad-Daula Abu l-Hasan Ali, 932 – 947
 Rukn ad-Daula Abu Ali Hasan, 947 – 977
 Muayyid ad-Daula Abu Mansur Buya, 977 – 983 (в Хамадан и Исфахан)
 Fachr ad-Daula Abu l-Hasan Ali, 977 – 997 (в Рея) и 983 – 997 (в Хамадан и Исфахан)
 Schams ad-Daula Abu Tahir Fulan, 997 – 1021 (в Хамадан и Исфахан)
 Sama ad-Daula Abu l-Hasan Fulan, 1021–ок. 1028 (в Хамадан и Исфахан)
 Madschd ad-Daula Abu Talib Rustam, 997 – 1029 (в Рея)

Буидите от Фарс и Хузестан 
 Imad ad-Daula Abu l-Hasan Ali, 934 – 949
 Adud ad-Daula Abu Schudscha Fana Chusrau, 949 – 983
 Scharaf ad-Daula Abu l-Fawaris Schirzil, 983 – 990
 Samsam ad-Daula Abu Kalidschar Marzuban, 990 – 998
 Baha ad-Daula Abu Nasr Firuz, 998 – 1012
 Sultan ad-Daula Abu Schudscha, 1012 – 1024
 Imad ad-Din Abu Kalidschar, 1024 – 1048
 al-Malik ar-Rahim Abu Nasr Chusrau Firuz, 1048 – 1055
 Abu Mansur Fulad Sutun, 1055 – 1062

Буидите от Кирман 
 Muizz ad-Daula Abu l-Husain Ahmad, 936 – 949
 Adud ad-Daula Abu Schudscha Fana Chusrau, 949 – 983
 Samsam ad-Daula Abu Kalidschar Marzuban, 983 – 998
 Baha ad-Daula Abu Nasr Firuz, 998 – 1012
 Qawam ad-Daula Abu l-Fawaris, 1012 – 1028
 Imad ad-Din Abu Kalidschar Marzuban, 1028 – 1048

Газневиди (в Персия: ок. 1003 – 1040) 
 …
 Ямин ул-Давлах Абд ул-Касим Махмуд Ибн Себюк Тигин, 998 – 1030
 Dschalal ad-Daula Abu Ahmad Muhammad b. Mahmud, 1030 – 1031 и 1040 – 1041
 Schihab ad-Daula Abu Said Masud (I.) b. Mahmud, 1031 – 1040
 …

Какуиди (ок. 1007 – 1141) 
 Ala ad-Daula Abu Dschafar Muhammad b. Rustam Duschmanziyar, ок. 1007 – 1041
 Schams al-Mulk Zahir ad-Din Abu Mansur Faramurz b. Muhammad, 1041–ок. 1063
 Ala ad-Daula Abu Kalidschar Garschasp (I.) b. Muhammad, 1041–ок. 1148 (в Хамадан)
 Ala ad-Daula (или Muayyid ad-Daula) Abu Mansur Ali b. Faramurz, ?–1095
 Ala ad-Daula Adud ad-Din Abu Kalidschar Garschasp (II.), 1095–ок. 1141

Насридите (1030 – 1225) 
 Tadsch ad-Din (I.) Abu l-Fadl Nasr b. Ahmad, 1030 – 1031, 1034 – 1036 и 1038 – 1073
 Baha ad-Daula Tahir b. Nasr, 1073 – 1088
 Badr ad-Daula Abu l-Abbas b. Nasr, 1088 – 1090
 Baha ad-Daula Chalaf b. Nasr, 1090 – 1106
 Tadsch ad-Din (II.) Abu l-Fadl (oder: Abu l-Fath) Nasr b. Chalaf, 1106 – 1164
 Schams ad-Din Muhammad (или: Ahmad) b. Nasr, 1164 – 1169
 Tadsch ad-Din (III.) Harb b. Izz al-Muluk Muhammad b. Nasr, 1169 – 1213
 Yamin ad-Din Bahram-Schah b. Harb, 1213 – 1221
 Tadsch ad-Din (IV.) Nusrat (или: Nasr) b. Bahram-Schah, 1221 – 1222
 Schihab ad-Din Mahmud b. Harb, 1221
 Rukn ad-Din Mahmud b. Bahram-Schah, 1221 – 1222
 Abu l-Muzaffar Ali b. Harb, 1222
 Ala ad-Din Ahmad b. Nasir ad-Din Uthman b. Harb, 1223 – 1225
 Uthman-Schah b. Nasir ad-Din Uthman, 1225

Селджуците (в Персия: 1038 – 1194)

Велики Селджук 
 виж Владетели на Велики Селджук

Керман-Селджуци 
 виж Селджукски владетели на Керман

Атабеги от Азербайджан (ок. 1136 – 1225) 
 Schams ad-Din Eldigüz, 1136 – 1175
 Nusrat ad-Din Abu Dschafar Dschahan-Pahlavan Muhammad b. Eldigüz, 1175 – 1186
 Muzaffar ad-Din Qizil-Arslan Uthman b. Eldigüz, 1186 – 1191
 Nusrat ad-Din Abu Bakr Muhammad b. Dschahan-Pahlavan, 1191 – 1210
 Qutlugh-Inantsch, 1191–ca. 1196 (в Джибал)
 Muzaffar ad-Din Özbeg Muhammad b. Dschahan-Pahlavan, 1210 – 1225

Атабегите от Язд (ок. 1141 – 1318) 
 Rukn ad-Din Sam b. Vardanruz, ок. 1141 – 1188
 Izz ad-Din Langar b. Vardanruz, ок. 1188 – 1207
 Muhyi d-Din Vardanruz b. Langar, 1207 – 1219
 Qutb ad-Din Abu Mansur Isfahsalar b. Langar, 1219 – 1229
 Mahmud-Schah b. Abi Mansur Isfahsalar, 1229 – 1241
 Salghur-Schah b. Mahmud-Schah, 1241 – 1252
 Togha(n)-Schah b. Salghur-Schah, 1252 – 1272
 Ala ad-Daula b. Togha(n)-Schah, 1272 – 1275
 Yusuf-Schah b. Togha(n)-Schah, 1275 – 1297
 Haddschi-Schah b. Yusuf-Schah, ок. 1315 – 1318

Хорезм-шахове от династията на Анущегинидите (в Персия: 1142 – 1231) 
 …
 Ala ad-Dunya wa-d-Din Abu l-Muzaffar Qisil-Arslan Atsiz, 1127/28 – 1156
 Tadsch ad-Dunya wa-d-Din Abu l-Fath Il-Arslan, 1156 – 1172
 Ala ad-Dunya wa-d-Din Abu l-Muzaffar Tekisch, 1172 – 1200
 Dschalal ad-Dunya wa-d-Din Sultan-Schah Abu l-Qasim Mahmud, 1172 – 1193 (в Северен Хорасан)
 Ala ad-Dunya wa-d-Din Abu l-Fath Muhammad, 1200 – 1220
 Dschalal ad-Dunya wa-d-Din Abu l-Muzaffar Mengübirti, 1220 – 1231
 Ghiyath ad-Din Abu l-Muayyad Pir-Schah, 1221/22 – 1224 (в западна Персия)

Салгуриди/Атабегите от Фарс (1148 – 1282) 
 Muzaffar ad-Din Sunqur b. Maudud, 1148 – 1161
 Muzaffar ad-Din Zangi b. Maudud, 1161 – 1175 (или 1161 – 1178)
 Tekele (oder Degele) b. Zangi, 1175 – 1198 (или 1178 – 1198)
 Muzaffar ad-Din Abu Schudscha Sad (I.) b. Zangi, 1198 – 1126
 Muzaffar ad-Din Abu Bakr Qutlugh-Chan b. Sad, 1126 – 1260
 Muzaffar ad-Din Sad (II.) b. Qutlugh-Chan, 1260
 Adud ad-Din Muhammad b. Sad, 1260 – 1262
 Muzaffar ad-Din Muhammad-Schah b. Salghur-Schah b. Sad, 1262 – 1263
 Muzaffar ad-Din Seldschuq-Schah b. Salghur-Schah, 1263
 Muzaffar ad-Din Abisch-Chatun b. Sad, 1263 – 1282 (от 1264 заедно с Mengü-Temür b. Hülegü)

Хазараспиди/Атабегите от Велик Лурестан (1148 – 1424) 
 Abu Tahir (b. Ali?) b. Muhammad, 1148 – 1161
 Nusrat ad-Din Hazarasp b. Abi Tahir, 1203/04 до 1229 или 1252/53
 Imad ad-Din b. Hazarasp (упр. евентуално след смъртта на баща си)
 Nusrat ad-Din Kalha b. Hazarasp (упр. евентуално след смъртта на баща си)
 Tekele (oder Degele) b. Hazarasp, ок. 1257/58 – 1259
 Schams ad-Din Alp-Arghu(n) b. Hazarasp, ок. 1259 – 1274
 Yusuf Schah (I.) b. Alp-Arghu(n), ок. 1274 – 1288
 Afrasiyab (I.) b. Yusuf Schah, ок. 1288 – 1296
 Nusrat ad-Din Ahmad b. Alp-Arghu(n), 1296 до 1330 или 1333
 Rukn ad-Din Yusuf Schah (II.) b. Ahmad, 1330 или 1333 до 1339
 Muzaffar ad-Din Afrasiyab (II.) Ahmad (b. Yusuf Schah или b. Ahmad?), 1339 – 1355
 Naur al-Ward b. Afrasiyab, 1355
 Schams ad-Din Paschang (b. Yusuf Schah?), 1355 – 1378
 Pir Ahmad b. Paschang, 1378 – 1408
 Abu Said b. Pir Ahmad, ок. 1408 – 1417
 Schah Husein b. Abi Said, ок. 1417 – 1424
 Ghiyath ad-Din b. Kawus b. Huschang b. Paschang, 1424

Гуриди (в Персия: ca. 1175 – 1206) 
 …
 Ghiyath ad-Din Abu l-Fath Muhammad b. Sam (1163 – 1203)
 Muizz ad-Din Muhammad b. Sam (1203 – 1206)
 …

Qutlughchanidi (1222 – 1306) 
 Nasir ad-Dunya wa-d-Din Abu l-Fawaris Baraq Hadschib, 1222 – 1235
 Qutb ad-Din Abu l-Fath Muhammad, 1235 – 1236 и 1252 – 1257
 Rukn ad-Din Mubarak b. Baraq, 1236 – 1252
 Qutb ad-Din/Ismat ad-Dunya wa-d-Din Qutlugh-Terken, 1257 – 1282 (за Haddschadsch-Sultan b. Muhammad)
 Dschalal ad-Din Abu l-Muzaffar Soyurghatmisch b. Muhammad, 1282 – 1292
 Safwat ad-Din Padischah-Chatun bt. Muhammad, 1292 – 1295
 Muzaffar ad-Din Abu l-Harith Muhammad Schah-Sultan b. Haddschadsch-Sultan, 1296 – 1304
 Qutb ad-Din Schah-Dschahan b. Soyurghatmisch, 1304 – 1305

Илханатите (1256 – 1388) 
 Хулагу, 1256 – 1265
 Абака, 1265 – 1282
 Текудер, 1282 – 1284
 Аргун, 1284 – 1291
 Гайхату, 1291 – 1295
 Байду, 1295
 Махмуд Газан (I), 1295 – 1304
 Гийас ад-Дин Мухаммед Худабанда Олджейту, 1304 – 1316
 Байду, 1316 – 1335
 Arpa Ke'ün, 1335 – 1336
 Musa, 1336 – 1337
 Muhammad, 1337 – 1338
 Togha(i) Temür, 1338 – 1353
 Sati Beg, 1338 – 1339
 Dschahan Temür, 1339 – 1341
 Sulaiman, 1339 – 1344
 Anuschirwan, 1344 – 1356
 Ghazan (II.), 1356 – 1357
 Luqman, 1353 – 1388

Музафариди (1314 – 1393) 
 Mubariz ad-Din Muhammad ibn Muzaffar, 1314 – 1358
 Dschamal ad-Din Abu l-Fawaris Schah-i Schudscha, 1358 – 1364 и 1366 – 1384
 Qutb ad-Din Schah Mahmud, 1364 – 1366
 Mudschahid ad-Din Zain al-Abidin Ali, 1384 – 1387
 Imad ad-Din Sultan Ahmad, 1387 – 1391 (в Кирман)
 Schah Yahya, 1387 – 1391 (в Шираз)
 Sultan Abu Ishaq, 1387 – 1391 (в Шираджан)
 Schah Mansur, 1391 – 1393

Сарбадарите (1332 – 1386) 
 Abd ar-Razzaq b. Fadl Allah, 1332 – 1338
 Wadschih ad-Din Masud b. Fadl Allah, 1338 – 1343
 Muhammad Ay-Temür, 1343 – 1346
 Chvadscha Tadsch ad-Din Ali b. Schams ad-Din Tschischumi, 1347 – 1351
 Yahya Karavi, 1351 – 1357
 Luft Allah b. Wadschih ad-Din Masud, между 1351 – 1362
 Amir Wali, 1351 – 1362 (в Астарабад)
 Haidar Qassab, 1351 – 1362
 Hasan Damghani, 1351 – 1362
 Chvadscha Ali b. Muayyad, 1362 – 1376 и 1379 – 1386
 Rukn ad-Din, 1376 – 1379

Тимуридите (в Персия: ок. 1380 – 1507)

Владетели на цялото царство 
 Тимур Ланг, 1370 – 1405
 Шах Рух, 1405 – 1447 (в Западна Персия от 1414)
 Улуг Бег, 1447 – 1449

 Абу Саид, 1451 – 1469 (в Хорасан от 1459)

Тимуридите от Западна Персия 
 Dschalal ad-Din Miran-Schah, 1393 – 1404
 Pir Muhammad, 1404 – 1409 (във Фарса)
 Rustam, 1404 – 1409 (в юга на персийски Ирак)
 Chalil Sultan, 1409 (в Рая)
 Baiqara, 1409 – 1412 (във Фарс)
 Iskandar, 1412 – 1414 (първо във Фарс, после в персийски Ирак)

Тимуридите от Хорасан 
 Abu l-Qasim Babur, 1447 – 1457
 Schah Mahmud, 1457
 Ibrahim, 1457 – 1459

 Husain, 1469 – 1470 и 1470 – 1506
 Yadgar Muhammad, 1470
 Badi az-Zaman, 1506 – 1507
 Muzaffar Husain, 1506 – 1507

Ново време

Сефевиди (1501 – 1765) 
 Исмаил I, 1501 – 1524
 Тахмасп I, 1524 – 1576
 Исмаил II, 1576 – 1577
 Мохамед Ходабанда, 1577 – 1587
 Абас I Велики, 1587 – 1629
 Сафи I, 1629 – 1642
 Абас II, 1642 – 1666
 Сафи II (Sulaiman I.), 1666 – 1694
 Султан Хюсеин I, 1694 – 1722
 Тахмасп II, 1729 – 1732
 Абас III, 1732 – 1736
 Сюлейман II, 1749 – 1750
 Исмаил III, 1750 – 1765

Хотаки династия (в Персия: 1722 – 1729) 
 …
 Мир Махмуд Хотаки, 1722 – 1725
 Ашраф Кан, 1725 – 1729

Афшариди (1736 – 1796) 
 Надир Шах, 1736 – 1747
 Адил Шах, 1747 – 1748
 Ebrahim Schah Afschar, 1748 – 1750
 Schah Ruch, 1750 и 1755 – 1796

Занд-Принцове (1751 – 1794) 
 Karim Khan, 1751 – 1779
 Abol Fath Khan, 1779
 Mohammad Ali Khan, 1779
 Sadiq Khan, 1779 – 1782
 Ali Murad Khan, 1781 – 1785
 Jafar Khan, 1785 – 1789
 Said Murad Khan Zand, 1789
 Lotf Ali Khan, 1789 – 1794

Каджари (1794 – 1925) 
 Aga Mohammed Khan, 1794 – 1797
 Fath Ali Schah, 1797 – 1834
 Mohammed Schah, 1834 – 1848
 Naser ad-Din Schah, 1848 – 1896
 Muzaffar ad-Din Schah, 1896 – 1907
 Mohammed Ali Schah, 1907 – 1909
 Ahmad Schah Kadschar, 1909 – 1925

Пахлави-династия (1925 – 1979) 
 Реза Шах Пахлави, 1925 – 1941
 Мохамед Реза Пахлави, 1941 – 1979

Върховни водачи на Иран на Ислямска република Иран (1979 до днес) 
 Рухолах Хомейни, 1979 – 1989
 Али Хаменеи, от 1989

История на Иран
Персия и Иран